|-
| (49401) 1998 XT44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49402) 1998 XZ44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49403) 1998 XE45||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49404) 1998 XN45||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49405) 1998 XW46||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49406) 1998 XP47||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49407) 1998 XC50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49408) 1998 XL50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49409) 1998 XS50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49410) 1998 XR51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49411) 1998 XT51||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49412) 1998 XV55||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49413) 1998 XZ62||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49414) 1998 XT65||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49415) 1998 XE68||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49416) 1998 XG73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49417) 1998 XM73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49418) 1998 XP73||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49419) 1998 XJ74||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49420) 1998 XK74||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49421) 1998 XC77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49422) 1998 XM77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49423) 1998 XR77||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49424) 1998 XC80||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49425) 1998 XE80||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49426) 1998 XP80||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49427) 1998 XE86||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49428) 1998 XL94||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49429) 1998 XZ95||||2 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49430) 1998 XZ96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (49431) 1998 XB99||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49432) 1998 YD||1998 YD||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49433) 1998 YS||1998 YS||16 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49434) 1998 YB1||||16 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49435) 1998 YH1||||16 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49436) 1998 YX2||||17 грудня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ульріка Баб'якова
|-
| (49437) 1998 YY3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49438) 1998 YD4||||19 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49439) 1998 YC5||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 49440 Кендзотанґе (Kenzotange)||||21 грудня 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (49441) 1998 YM6||||22 грудня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (49442) 1998 YD7||||20 грудня 1998||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| 49443 Marcobondi||||22 грудня 1998||Монтелупо||Дарія Ґвідетті,Еґісто Масотті
|-
| (49444) 1998 YO7||||22 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49445) 1998 YS8||||17 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49446) 1998 YO9||||25 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (49447) 1998 YW11||||26 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 49448 Макоча (Macocha)||||21 грудня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (49449) 1998 YN13||||17 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49450) 1998 YD14||||19 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49451) 1998 YH18||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49452) 1998 YV18||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49453) 1998 YD19||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49454) 1998 YH22||||30 грудня 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,,Т. Мартін
|-
| (49455) 1998 YO22||||29 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49456) 1998 YD28||||21 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49457) 1998 YC30||||19 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49458) 1999 AH2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49459) 1999 AJ2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49460) 1999 AT4||||11 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49461) 1999 AK5||||10 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (49462) 1999 AS6||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49463) 1999 AZ6||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49464) 1999 AO7||||11 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49465) 1999 AT8||||10 січня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (49466) 1999 AX8||||6 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49467) 1999 AC16||||9 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49468) 1999 AE24||||15 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 49469 Emilianomazzoni||||15 січня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (49470) 1999 AZ26||||9 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49471) 1999 AX27||||11 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49472) 1999 AR30||||14 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49473) 1999 AT32||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49474) 1999 BL||1999 BL||16 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49475) 1999 BH3||||19 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (49476) 1999 BA6||||21 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49477) 1999 BA8||||21 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49478) 1999 BY8||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49479) 1999 BH9||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49480) 1999 BX9||||23 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 49481 Ґізелларубіні (Gisellarubini)||||24 січня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (49482) 1999 BV12||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49483) 1999 BP13||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49484) 1999 BP15||||27 січня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (49485) 1999 BL16||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49486) 1999 BU18||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49487) 1999 BM22||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49488) 1999 BZ23||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49489) 1999 BQ24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49490) 1999 BX24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49491) 1999 BW25||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49492) 1999 BC26||||19 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49493) 1999 CD||1999 CD||4 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49494) 1999 CJ1||||6 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49495) 1999 CU1||||7 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49496) 1999 CC2||||8 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49497) 1999 CM3||||8 лютого 1999||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (49498) 1999 CO5||||12 лютого 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49499) 1999 CJ8||||13 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49500) 1999 CP9||||14 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

49400